Nuortejaure eller Nuorttajávrrie kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nuorttajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727765-164740), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (39,6 ha)
Nuorttajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728736-169711), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (99,7 ha)
Nuorttajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729396-164988), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,82 km²)
Norra Nuortejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,1 ha)
Södra Nuortejaure, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn